Niemcy:
 Ballenstedt – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz
 Ballenstedt – były powiat
 Ballenstedt – była wspólnota administracyjna

Osoby:
 Adam Ballenstedt (1880–1942) – polski architekt
 Janusz Ballenstedt (1921–2005) – polski architekt
 Lucjan Ballenstedt (1881–1958) – polski inżynier
 Maria Kościałkowska-Ballenstedt (1922–2020) – polska aktorka
 Uta von Ballenstedt – żona margrabiego Miśni